Die World Series 1998 war die 94. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen dem Champion der American League, den New York Yankees und den San Diego Padres, dem Meister der National League. Die Yankees gewannen die Serie mit einem 4:0-Sweep und konnten so den 24. Titelgewinn ihrer Geschichte feiern.

Die Serie startete am 17. Oktober 1998 und endete am 21. Oktober 1998. Als MVP der World Series wurde Scott Brosius ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series 

Ea=East DivisionWe=West DivisionCe=Central DivisionWC=Wildcard

Spiele

Einzelnachweise 

1998
Baseball 1998
Sportveranstaltung in San Diego
Sportveranstaltung in der Bronx
New York Yankees
San Diego Padres